Блез Куассі () — африканське франкомовне ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Блез Куассі (1975) — івуаріський футболіст, захисник
 Блез Куассі (1983) — івуаріський футболіст, нападник

Сторінки зі списками однофамільців-тезок